Bodrov je priimek več oseb:
 Vasilij Semjonovič Bodrov, sovjetski general
 Sergej Jakovlevič Bodrov, sovjetski general